Sovjet har flere betydninger:

Sovjet (råd)
Sovjetunionen – fx i sammensætninger "sovjet-"